Veliko Selo (gmina Malo Crniće) – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, w gminie Malo Crniće
 Veliko Selo (gmina miejska Palilula) – wieś w Serbii, w mieście Belgrad, w gminie miejskiej Palilula
 Veliko Selo (miasto Loznica) – wieś w Serbii, w okręgu maczwańskim, w mieście Loznica
 Veliko Selo (miasto Pirot) – wieś w Serbii, w okręgu pirockim, w mieście Pirot

 Banatsko Veliko Selo – wieś w Serbii, w Wojwodinie, w okręgu północnobanackim, w mieście Kikinda

Zobacz też
 Selo